O NBA Defensive Player of the Year Award (em português: Prêmio de Melhor Jogador Defensivo do Ano da NBA) é um prêmio anual concedido pela National Basketball Association (NBA) desde a temporada da NBA de 1982-83 para o melhor jogador defensivo da temporada regular. O vencedor é selecionado por um conjunto de 124 jornalistas esportivos dos Estados Unidos e Canadá.

Vencedores

Múltiplos vencedores

Notas
  Venceu também o NBA Most Valuable Player Award
  Conquistou o título da NBA
  Hakeem Olajuwon nasceu na Nigéria, mas naturalizou-se cidadão estadunidense em 1993.
  Zaire foi renomeado República Democrática do Congo em maio de 1997.
  Joakim Noah é filho de um francês e uma sueca, e representa a França internacionalmente.

Ligações externas
 Prêmio no NBA.com
 Vencedores no Basketball-Reference

D